Нае́здники  — парафилетический инфраотряд перепончатокрылых, главным образом подотряда стебельчатобрюхих, объединяющий более 100 000 видов мелких и микроскопических насекомых. Они, прежде всего, являются паразитоидами других животных, в основном других членистоногих. Многие из них, такие как семейство Braconidae и трихограммы, полезны для людей, так как регулируют численность сельскохозяйственных вредителей.

Описание 
От обыкновенных ос наездники отличаются отсутствием жала как такового, его заменяет яйцеклад. Тем не менее в англоязычной литературе наездников принято называть паразитическими осами (). С помощью яйцеклада наездники откладывают яйца в тело личинок (гусениц) или в яйца своих жертв. Жертвами служат в основном более крупные насекомые, например гусеницы бабочек, личинки жуков, а также другие членистоногие, в том числе некоторые виды пауков. Наездник в типичном случае располагается над жертвой (как наездник на лошади, отсюда и название) и вводит яйцеклад. Личинки наездника вылупляются внутри жертвы и питаются её тканями и органами, постепенно убивая. Виды рода Megarhyssa надсемейства ихневмоноидных наездников имеют тонкий яйцеклад длиной несколько сантиметров, используемый для внедрения в древесные стволы.

Название паразитические наездники условное и традиционное, так как они не паразиты, а паразитоиды. Большая часть известных в мире паразитоидов (более 50 % от примерно 140 тыс. видов) обнаружена в отряде перепончатокрылые ( видов; от истинных паразитов они отличаются тем, что в итоге убивают своего хозяина, а их взрослая стадия свободноживущая).

Выделяют несколько функциональных групп паразитических перепончатокрылых, различающихся способами паразитирования.

 Эктопаразиты, как правило, заражают скрытоживущих хозяев, развивающихся внутри плодов, галлов, древесины, и поэтому прикрепляют свои яйца снаружи, парализуя добычу.
 Эндопаразиты откладывают яйца внутрь жертвы, и их личинки развиваются дольше.
 Сверхпаразиты (паразиты паразитов, или гиперпаразиты) заражают других паразитов (перепончатокрылых или двукрылых). Очень редко, но всё же встречаются и суперпаразиты 3-го и 4-го порядка.

Функция яйцеклада сохранилась и у некоторых ос (Dryinidae, Chrysididae, Sapygidae), а также у Orussidae.

Систематика 
Описано 53 современных и 27 ископаемых семейств наездников (5500 родов). Из 83 тыс. видов мировой фауны в Палеарктике встречается около 30 000 видов, а в России — около 10 000 видов.

Фауна России включает 11 надсемейств наездников-паразитоидов (Parasitica: 43 семейства, 1466 родов и 10569 видов).

В 1980-х годах с учётом ископаемых форм были выделены инфраотряды (Расницын, 1980, 1988): сидячебрюхие Xyelomorpha, Siricomorpha, Tenthredinomorpha, Orussomorpha; стебельчатобрюхие Evaniomorpha, Ichneumonomorpha, Ceraphronomorpha, Proctotrupomorpha, Stephanomorpha, Vespomorpha (все жалящие Aculeata). 

Основанный на генетическом и палеонтологическом анализе расчёт показывает, что паразитоидизм развился только один раз в отряде перепончатокрылых, во время пермского периода, приведя к единственной кладе Apocrita. Все паразитоидные осы произошли от этой линии, за исключением Orussoidea, которые являются паразитическими, но лишены талии осы. Apocrita возникли во время юрского периода.
Клада жалящих Aculeata, которая включает пчёл, муравьёв и ос, формировалась внутри Apocrita; она включает множество семейств паразитоидов, но не Ichneumonoidea, Cynipoidea и Chalcidoidea. Обе клады — Apocrita и Aculeata — содержат непаразитические виды, называемые паразитоидными осами, ранее известные как Parasitica, или наездники в русскоязычной традиции.

Общий предок, у которого развился паразитоидизм, жил примерно 247 млн лет назад, и ранее считалось, что он является эктопаразитоидной осой, питающейся личинками жуков-дендрофагов. Виды, сходные по образу жизни и морфологии с этим предком, всё ещё существуют в составе Ichneumonoidea. Тем не менее, современный молекулярный и морфологический анализ показывает, что этот предок был эндофагом, то есть он питался изнутри своего хозяина. Значительная радиация видов у перепончатокрылых произошла вскоре после эволюции паразитоидности в указанном отряде. Эволюция стебельчатости или появление талии осы, сужение в передней части брюшка Apocrita, способствовала быстрой диверсификации, поскольку она увеличивала маневренность яйцеклада — органа заднего сегмента брюшка, используемого для откладывания яиц.

В 2020 году в ходе ревизии инфраотряда Proctotrupomorpha была проведена реклассификация некоторых паразитических надсемейств.
 клада Bipetiolarida
 Serphitoidea
 Serphitidae и Archaeoserphitidae
 Mymarommatoidea
 Mymarommatidae, Gallorommatidae, Alavarommatidae, Dipterommatidae
 Chalcidoidea
 23 семейства и плюс вымершее †Diversinitidae (Haas et al., 2018)
 Diaprioidea
 Diapriidae, Ismaridae, Spathiopterigidae (исключены Monomachidae и Maamingidae)
 Platygastroidea
 Platygastridae, Scelionidae, Nixoniidae, †Proterosceliopsidae
 Proctotrupoidea
 Mesoserphidae, Pelecinidae, Proctotrupidae (включая Vanhorniidae), Roproniidae (включая Proctorenixidae), Heloridae (включая Peradeniidae), Austroniidae, Monomachidae, Maamingidae

 incertae sedis (неясная позиция)
 †Jurapriidae
 †Chalscelionidae
 †
 †Trupochalcididae (=†Cretacoformicidae, syn. nov.)
 †
 †

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Викторов Г. А. Экология паразитов-энтомофагов / АН СССР, Отделение общей биологии. — М.: Наука, 1976. — 152 с.
 Козлов М. А. Основные типы специализации наездников (Hymenoptera, Parasitica) к хозяевам // Хозяино-паразитные отношения. — Л.: Наука, 1972. — С. 5-17.
 Расницын A. П. Происхождение и эволюция перепончатокрылых насекомых // Труды Палеонтологического института AH CCCP. T. 174. — M.: Наука, 1980. — 192 c.
 Тобиас В. И. Становление и развитие способности парализовать жертву у наездников и ос (Hymenoptera, Apocrita) // Энтомологическое обозрение. — Т. 55, № 2. — С. 308—310.
 Whitfield J. B. Phylogeny and evolution of host-parasitoid interactions in Hymenoptera // Annual Review of Entomology. — 1998. — Vol. 43. — P. 129—151.

Ссылки 
 Parasitica — Himenòpters de Ponent.

 
Устаревшие таксоны животных